Il termine Yankee può avere vari significati:

Antropologia/Costume 
Yankee – nome con cui sono chiamati i cittadini degli Stati Uniti (in particolare del nord)

Cinema 
Yankee – film di Tinto Brass del 1965
Yankees – film di John Schlesinger del 1979

Guerra 
Classe Yankee I/II (sottomarino) – classe di sottomarini nucleari russi progetto 667A Navaga
Lettera Y nell'Alfabeto fonetico NATO

Sport 
Yankee Stadium (vecchio) – stadio di baseball di New York
Yankee Stadium – è stato inaugurato nel 2009
New York Yankees – squadra di baseball della città di New York